Zhen Weijie (, ur. 16 października 2003 w Shaoxing) – chiński skoczek narciarski. Olimpijczyk (2022), uczestnik mistrzostw świata juniorów (2023). Medalista chińskich igrzysk zimowych oraz mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Pochodzi z prowincji Zhejiang. Początkowo uprawiał taekwondo. W październiku 2018 został wybrany do grupy sportowców mających zmienić uprawianą dyscyplinę i zacząć uprawiać skoki narciarskie, następnie, w tym samym roku, został włączony do kadry chińskich skoczków przygotowujących się do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022, a na początku 2019 wyjechał z nią szkolić się do Finlandii.

W styczniu 2020 w Rastbüchl zadebiutował w FIS Cupie, plasując się dwukrotnie w ósmej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lipcu 2021 w Otepää, gdzie w drugim rozegranym tam wówczas konkursie był czternasty. W tym samym miesiącu w Kuopio, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w piątej dziesiątce. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobył w grudniu 2021 w Zhangjiakou, gdzie był 27. W lutym 2022 wziął udział w konkursie drużynowym zimowych igrzysk olimpijskich, w którym zajął z reprezentacją Chin ostatnią, 11. lokatę, stając się tym samym pierwszym w historii olimpijczykiem na zimowych igrzyskach pochodzącym z prowincji Zhejiang.

W marcu 2023 w Whistler wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 34., a w zmaganiach drużyn mieszanych z chińskim zespołem zajął 12. pozycję. 18 lutego 2023 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 46. miejsce w Râșnovie.

Zhen osiągał sukcesy na arenie krajowej. Na początku stycznia 2020 zdobył brązowy medal Chińskich Igrzysk Zimowych 2020 w konkursie drużynowym na skoczni normalnej, a w marcu 2021 sięgnął po złoty medal mistrzostw Chin w zmaganiach drużynowych.

Igrzyska olimpijskie

Drużynowo

Starty Z. Weijie na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Z. Weijie na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Z. Weijie na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 19 lutego 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 15 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy skoczkowie narciarscy
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2003